Miejscowości w USA:
 Ferris – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Hancock
 Ferris – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
Gminy w USA:
 Ferris (ang. Ferris Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Montcalm